Эрик Вюйяр (, 4 мая 1968, Лион) — французский писатель, сценарист, кинорежиссёр.

Биография 
Дебютировал повестью Охотник (1999). Ему принадлежит сценарий фильма Филиппа Гранриё Новая жизнь (2002). В 2008 снял фильм Матео Фальконе по новелле Мериме. Привлек внимание публики и критики историческим романом о завоевании Перу Конкистадоры (2009).

В 2017 году награждён Гонкуровской премией за книгу «Повестка дня».

Книги 
 Охотник / Le Chasseur, récit, Paris, Éditions Michalon, 1999 (повесть)
 Сырые дрова / Bois vert, Paris, Éditions Léo Scheer, 2002 (стихотворения)
 Тоху / Tohu, Paris, Éditions Léo Scheer, 2005
 Конкистадоры / Conquistadors, Paris, Éditions Léo Scheer, 2009 (исторический роман, Prix de l’inaperçu)
 Битва Запада / La Bataille d’Occident, Arles, Éditions Actes Sud, 2012 (повесть, Prix Franz Hessel, нем. пер. 2014)
 Конго / Congo, Arles, Éditions Actes Sud, 2012 (повесть)
 Повестка дня / L’Ordre du jour, récit, Arles, Éditions Actes Sud, coll. " Un endroit où aller ", 2017 (пер. на русский Эксмо, 2018)

Фильмы 
 2008 : Mateo Falcone

Примечания

Ссылки 
 На сайте IMDB

Французские писатели XXI века
Авторы исторических романов